Miejscowości w USA:
 Burnt Prairie – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie White
Gminy w USA:
 Burnt Prairie (ang. Burnt Prairie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie White